Ackerman Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Ackerman Island (Kansas), Sandbank im Arkansas River, nahe Wichita
 Ackerman Island (Pennsylvania)
 Ackerman Island (Washington)